Eppenstein (plaats), een dorp in de gemeente Sankt Margarethen bei Knittelfeld in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Eppenstein (geslacht), een middeleeuws geslacht dat een aantal hertogen en markgraven van Karinthië leverde
Eppenstein (kasteel), het kasteel van het geslacht Eppenstein, nabij Eppenstein in Stiermarken, nu een ruïne